Кудуксай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кудуксай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Кудуксай — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.